Quentin Fillon Maillet (ur. 16 sierpnia 1992 w Champagnole) – francuski biathlonista, czterokrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, zdobywca Pucharu Świata.

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej pierwszy raz pojawił się w 2011 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Novym Měscie. Zajął tam między innymi ósme miejsce w sztafecie i jedenaste w biegu pościgowym. Podczas rozgrywanych dwa lata mistrzostw świata juniorów w Obertilliach zdobył srebrny medal w sztafecie. Zajął też piąte miejsce w sprincie, czwarte w biegu pościgowym i jedenaste w biegu indywidualnym. 

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 14 grudnia 2013 roku w Grand-Bornand, zajmując 55. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dzień później w tej samej miejscowości, kiedy zajął 37. miejsce w biegu pościgowym. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 18 stycznia 2015 roku w Ruhpolding, gdy rywalizację w biegu masowym ukończył na drugiej pozycji. W zawodach rozdzielił na podium Niemca Simona Schemppa i Czecha Michala Šlesingra. Pierwsze zwycięstwo w zawodach tego cyklu odniósł 27 stycznia 2019 roku w Anterselvie, gdzie był najlepszy w biegu masowym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonach 2018/2019 i 2019/2020, kiedy zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku reprezentacja Francji w składzie: Simon Fourcade, Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon Maillet i Martin Fourcade zdobyła brązowy medal w sztafecie mężczyzn. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata w Oslo wspólnie z Anaïs Bescond, Marie Dorin Habert i Martinem Fourcade'em zwyciężył w sztafecie mieszanej. Na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku wywalczył srebrne medale w sztafecie mieszanej i sztafecie mężczyzn. Kolejne dwa medale zdobył podczas mistrzostw świata w Östersund dwa lata później. Najpierw zajął trzecie miejsce w sprincie, plasując się za Johannesem Thingnesem Bø z Norwegii i Rosjaninem Aleksandrem Łoginowem. Dzień później trzecie miejsce zajął też w biegu pościgowym, za Dmytro Pidrucznym z Ukrainy i Johannesem Thingnesem Bø. Następnie zdobył trzy medale na mistrzostwach świata w Anterselvie w 2020 roku. W sprincie był drugi, za Łoginowem a przed Martinem Fourcade'em. W sztafecie wspólnie z Émilienem Jacquelinem, Simonem Desthieux i Fourcade'em zdobył złoty medal w sztafecie mężczyzn. Ponadto był drugi w biegu masowym, za Johannesem Thingnesem Bø a przed Jacquelinem.

W 2018 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie zajął 48. miejsce w sprincie, 44. w biegu pościgowym i 29. w biegu masowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy biathloniści
Francuscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Urodzeni w 1992